Ваљеситос има више значења:

 Ваљеситос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ваљеситос, Ел Хилгеро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваљеситос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваљеситос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваљеситос (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваљеситос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ваљеситос (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику